Osoby o tym nazwisku:
 Charles Kasonde – rzymskokatolicki biskup
 Francis Kasonde – zambijski piłkarz